Voici la liste des planètes mineures numérotées de 310001 à 311000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 310001 à 311000

310001-310100

310101-310200

310201-310300

310301-310400

310401-310500

310501-310600

310601-310700

310701-310800

310801-310900

310901-311000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000